Ivarstjärn (Ivartjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellan-Ivarstjärnen, sjö i Orsa kommun,  (9,26 ha)
Nedre Ivarstjärnen, sjö i Orsa kommun,  (15,3 ha)
Övre Ivarstjärnen, sjö i Orsa kommun,  (6,42 ha)
Ivartjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun, 
Ivarstjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (9,13 ha)
Ivartjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (5,22 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn